est un mot anglais signifiant « branché », « connecté ».

Publication 
On le retrouve dans :
Wired, un magazine américain ;
Wired News, sa version en ligne.

Informatique 
Wired, un logiciel libre de musique assistée par ordinateur ;
Wired Equivalent Privacy (WEP), un protocole pour sécuriser les réseaux Wi-Fi.

Culture 
Wired, un album de Jeff Beck de 1976 ;
Wired, un film américain de 1989 ;
Wired, un album de Hugh Cornwell de 1993 ;

Voir aussi